Мутиляция () — самопроизвольное отторжение некротизированной части тела или органа.
 
 Лепрозная мутиляция — укорочение кистей и стоп, возникающее преимущественно при недифференцированной лепре.
 Склеродермическая мутиляция — укорочение фаланг при склеродермии, обусловленная атрофией кожи и рассасыванием костной ткани.